Damocles, persoon uit de Griekse mythologie
 Damokles (radioprogramma)
 5335 Damocles, een Centaur-planetoïde
 De donkere kamer van Damokles, een roman van W.F. Hermans